Гелена Корбелліні, Глорія Гелена Корбелліні Трохе (нар. 7 січня 1959) — уругвайська письменниця і професор.
 Джорджо Корбелліні — єпископ, Кадрова служба Святого Престолу.